Malinowy () ist der Name russischer Orte:

 Malinowy (Kursk), Siedlung im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Malinowy (Saratow), Siedlung in der Oblast Saratow
 Malinowy (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Malinowy (Tambow), Siedlung in der Oblast Tambow

Auch:
 Malinowy (Fluss), Fluss in der Oblast Amur, Nebenfluss des Amur